Ел Пласер има више значења:

 Ел Пласер (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пласер (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пласер (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пласер (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пласер (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пласер (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пласер (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пласер (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пласер, Ла Сидра (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пласер (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пласер (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пласер (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пласер (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пласер (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пласер (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пласер (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пласер (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Пласер, Емпаке (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пласер (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пласер (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пласер (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику